Michels může být:

 Charles Michels (stanice metra v Paříži) – nepřestupní stanice pařížského metra v Paříži

příjmení
 Pete Michels (* 1964) – americký režisér
 Rinus Michels (1928–2005) – nizozemský fotbalista a trenér
 Robert Michels (1876–1936) – německý sociolog